fujara – polski instrument muzyczny
 fujara słowacka, także fujara pasterska, fujara, słowacka fujara pasterska – słowacki instrument muzyczny tamtejszych pasterzy
 Fujara – nazwisko m.in. polskie, pochodzące z języka rumuńskiego